naprawa – obsługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom maszyny w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części
 Naprawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 „Naprawa” – potoczne określenie Związku Naprawy Rzeczypospolitej

Inne 
 naprawa zespołów

Przypisy